Карразеду () — португальська власна назва.

Топоніми

Карразеду (Амареш) — парафія.
 Карразеду (Браганса) — парафія.
 Карразеду-де-Монтенегру — парафія.